Си́львио Орла́ндо (, род. 30 июня 1957, Неаполь) — итальянский актёр.

Биография 
Орландо родился в Неаполе. Он работал со знаменитыми итальянским режиссёрами, среди которых Нанни Моретти, Даниэле Лукетти, Карло Маццакурати и Габриэле Сальваторес. Он также снялся в нескольких телесериалах.

В 1988 году он поставил два спектакля по пьесам Пеппино Де Филиппо, а в 2008 году сыграл главную роль в постановке пьесы Роберто Паци Дало.

Личная жизнь 
6 октября 2008 года Сильвио Орландо женился на актрисе Марии Лауре Ронданини (род. 1965).

Фильмография 

 Камикадзе – последняя ночь в Милане (1987)
 Красный штрафной (1989)
 Матильда (1990)
 Неделя сфинкса (1990)
 Соседи (1991, телесериал)
 Доверенное лицо (1991)
 Un'altra vita (1992)
 Суд (1993)
 Будет буря (1993)
 Школа (1995)
 Мое поколение (1996)
 Небо просто голубее (1996)
 I magi randagi - seconda uscita (1996)
 Весна на велосипеде (1996)
 Отпуск в августе (1996)
 Нирвана (1997)
 Приветствие профессора (1997)
 Апрель (1998)
 Сыновья Ганнибала (1998)
 Не от мира сего (1999)
 Свет моих очей (2000)
 Я предпочитаю шум моря (2000)
 Il consiglio d'Egitto (2001)
 Комната сына (2001)
 Медвежий поцелуй (2001)
 Эль-Аламейн (2002)
 Там, где находится душа (2003)
 Опопомоз (2003)
 Кайман (2006)
 Тихий хаос (2008)
 Папа Джованны (2008)
 Экс (2009)
 Страсть (2010)
 Миссия мира (2011)
 Замок в Италии (2013)
 Изменчивая натура (2013)
 Не в стульях счастье (2014)
 Почти идеальная страна (2016)
 Молодой Папа (2016, телесериал)
 Новый Папа (2020, телесериал)

Награды 
 1998 — Премия «Давид ди Донателло» за лучшую мужскую роль второго плана
 2000 — Премия «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
 2006 — Премия «Давид ди Донателло» за лучшую мужскую роль
 2007 — Премия «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
 2008 — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль

Примечания

Ссылки